|-
| 129201 - ||  || 3 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 129202 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129203 - ||  || 5 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129204 - ||  || 5 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129205 - ||  || 5 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129206 - ||  || 5 iulie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129207 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 129208 - ||  || 5 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129209 - ||  || 10 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129210 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129211 - ||  || 1 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129212 - ||  || 3 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129213 - ||  || 4 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129214 - ||  || 4 iulie 2005 || Mount Lemmon || 
|-
| 129215 - ||  || 9 iulie 2005 || Reedy Creek || 
|-
| 129216 - ||  || 10 iulie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129217 - ||  || 3 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129218 - ||  || 7 iulie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129219 - ||  || 10 iulie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129220 - ||  || 10 iulie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129221 - ||  || 26 iulie 2005 || Haleakala || NEAT
|-
| 129222 - ||  || 29 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129223 - ||  || 31 iulie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129224 - ||  || 31 iulie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129225 - ||  || 31 iulie 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129226 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129227 - ||  || 28 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129228 - ||  || 30 iulie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129229 - ||  || 1 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129230 - ||  || 1 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129231 - ||  || 2 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129232 - ||  || 2 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129233 - ||  || 2 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129234 Silly ||  || 8 august 2005 ||  || 
|-
| 129235 - ||  || 15 august 2005 ||  || 
|-
| 129236 - ||  || 2 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129237 - ||  || 4 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129238 - || 2005 QV || 22 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129239 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129240 - ||  || 22 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129241 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129242 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129243 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129244 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129245 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129246 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129247 - ||  || 27 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129248 - ||  || 25 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129249 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129250 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129251 - ||  || 26 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129252 - ||  || 26 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129253 - ||  || 27 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129254 - ||  || 27 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129255 - ||  || 28 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129256 - ||  || 29 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129257 - ||  || 29 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129258 - ||  || 24 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129259 Tapolca ||  || 25 august 2005 ||  || , , 
|-
| 129260 - ||  || 29 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129261 - ||  || 31 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129262 - ||  || 31 august 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129263 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129264 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129265 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129266 - ||  || 27 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129267 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129268 - ||  || 28 august 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129269 - ||  || 27 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129270 - ||  || 28 august 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129271 - ||  || 28 august 2005 || Siding Spring || SSS
|-
| 129272 - ||  || 29 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129273 - ||  || 29 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129274 - ||  || 31 august 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129275 - ||  || 4 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 129276 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129277 - ||  || 6 septembrie 2005 || Catalina || CSS
|-
| 129278 - ||  || 8 septembrie 2005 || Socorro || LINEAR
|-
| 129279 - ||  || 10 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129280 - ||  || 1 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129281 - ||  || 6 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129282 - ||  || 13 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129283 - ||  || 13 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129284 - ||  || 13 septembrie 2005 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 129285 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129286 - ||  || 23 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129287 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129288 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129289 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129290 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129291 - ||  || 26 septembrie 2005 ||  || 
|-
| 129292 - ||  || 27 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129293 - ||  || 24 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129294 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129295 - ||  || 26 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129296 - ||  || 28 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129297 - ||  || 29 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-
| 129298 - ||  || 29 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129299 - ||  || 25 septembrie 2005 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 129300 - ||  || 25 septembrie 2005 || Palomar || NEAT
|-